

Przypisy 

Superpuchar Polski w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2012 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie
2012 w Warszawie